Senke steht für:
 Schadstoffsenke, technisches oder natürliches System, das Schadstoffe der Umwelt entzieht
 für die Bindung von CO2 aus der Luft siehe Kohlenstoffsenke
 Senke (Geowissenschaften), Hohlform im Bodenrelief, flaches Stück Erdoberfläche, das von Erhebungen umgeben ist
 Senke (Graphentheorie), Knoten mit Ausgangsgrad 0
 Quelle und Senke, bei Vektorfeldern und Potentialen das Gegenteil einer Quelle

Siehe auch: